Horse Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Horse Creek (Alabama), im Clay County
 Horse Creek (Arkansas), im Benton County
 Horse Creek (Arizona), im Yavapai County
 Horse Creek (Colorado), im Dolores County
 Horse Creek (Kalifornien), im Humboldt County
 Horse Creek (North Platte River) in den Bundesstaaten Wyoming und Nebraska

in Australien:
 Horse Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Mitchell River) in Queensland
 Horse Creek (Arnold River), Nebenfluss des Arnold River (Hodgson River) im Northern Territory
 Horse Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland
 Horse Creek (Dee River), Nebenfluss des Dee River (Don River) in Queensland
 Horse Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Horse Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Horse Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory
 Horse Creek (Humbert River), Nebenfluss des Humbert River im Northern Territory
 Horse Creek (Kirk River), Nebenfluss des Kirk River in Queensland
 Horse Creek (Leopold River), Nebenfluss des Leopold River in Western Australia
 Horse Creek (Mayne River), Nebenfluss des Mayne River in Queensland
 Horse Creek (Mort River), Nebenfluss des Mort River in Queensland
 Horse Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia
 Horse Creek (Salmond River), Nebenfluss des Salmond River in Western Australia
 Horse Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland
 Horse Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Horse Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory
 Horse Creek (Wilton River), Nebenfluss des Wilton River im Northern Territory
 Horse Creek (Woolgar River), Nebenfluss des Woolgar River in Queensland

Horse Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Horse Creek (Kalifornien), im Siskiyou County
 Horse Creek (Wyoming), im Laramie County
 Horse Creek (Wisconsin), im Polk County

Siehe auch:
 Horse Creek Bridge
 Horse Creek Township
 Wild Horse Creek